Александр Александрович Сафронов:
 Сафронов, Александр Александрович (род. 1941) — советский хоккеист.
 Сафронов, Александр Александрович (род. 1950) — советский и российский актёр, режиссёр и переводчик.
 Сафронов, Александр Александрович (1952—1989) — советский конькобежец.
 Сафронов, Александр Александрович (род. 1999) — украинский футболист.